DVONN — стратегическая настольная игра для двух игроков, вышедшая в 2001 году. Создана бельгийским геймдизайнером Крисом Брумом. Это четвёртая из шести игр его проекта GIPF.

Инвентарь 
Игровой инвентарь — размеченное шестиугольной решёткой поле и круглые фишки. В набор входят 23 белых, 23 чёрных и 3 красных фишки.

Награды и номинации 
 Spiel des Jahres 2002 — входит в рекомендательный список ()
 International Gamers Awards 2002 — победитель в номинации «General Strategy Games — 2-Player»
 Mensa Select 2002 — победитель
 Nederlandse Spellenprijs 2002 — номинирован
 Game of the Year 2003 (Приз журнала «Games») — победитель в номинации «Traditional (Nonelectronic) Games»

Примечания

Ссылки 
 
 

Игры проекта GIPF
Игры на шестиугольных ячейках